Mesodon sanus är en snäckart som först beskrevs av Clench och Archer 1933.  Mesodon sanus ingår i släktet Mesodon och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
sanus